Эффельтрих () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Форххайм. Подчиняется управлению Эффельтрих.  Население составляет 2626 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,92 км². Официальный код  —  09 4 74 122.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии